Phone, unité de mesure de l'intensité de perception d'un son.
 Phone, synonyme de son en phonétique
 Phone, court-métrage britannique réalisé par Tim Pope en 1993.
 Phone, film sud-coréen réalisé par Ahn Byeong-ki en 2002.

en:Phone